

Patronyme 

 François Guillemot de Villebois (1681-1760) vice-amiral et mémorialiste russe de naissance française ;
 Félix de Villebois (1789-1872), homme politique et écrivain français ;
 Christian de Villebois-Mareuil (1852-1924), homme politique et journaliste français ;
 Georges de Villebois-Mareuil (1847-1900), militaire et écrivain français.
  (1816-1892), Ministre des Affaires étrangères aux Pays Bas

Toponyme 

 Villebois, commune française du département de l'Ain ;
 Villebois, localité du territoire québécois d'Eeyou Istchee Baie-James ;
 Villebois-Lavalette, commune française du département de la Charente ;
 Canton de Villebois-Lavalette ;
 Château de Villebois-Lavalette ;
 Villebois-les-Pins dans la Drôme.
 van der Does de Willebois, branche Néerlandaise de la famille